Ви́льман, Вильманн (нем. Willmann) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Вильман, Михаэль (1630—1706) — немецкий живописец.
 Вильман, Бенедикт (1783—1844) — немецкий переводчик.
 Вильман, Карл Августович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 5979; 3 декабря 1839.
 Вильман, Отто (1839—1920) — немецкий педагог и философ-неотомист.
 Вильман, Пётр Донатович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Вильман, Эдуард-Рихард Карлович — Георгиевский кавалер; поручик; 7 июля 1907 (по другим данным — 28 июля 1907).

См. также 
 Вильма́н () — коммуна в департаменте Па-де-Кале (Франция).
 Ле-Мениль-Вильман
 Вильмань